Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2016, classée en catégorie Premier, se dispute du 19 au .

Faits marquants 
 On note le forfait de l'Américaine Sloane Stephens, des Australiennes Daria Gavrilova et Samantha Stosur et de la Roumaine Simona Halep.
 Les joueuses forfaits sont respectivement remplacées par Anastasija Sevastova, Varvara Lepchenko, Madison Brengle et Caroline Wozniacki.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2016
Tokyo
Sport au Japon en 2016
Tennis en septembre 2016